Kodagu peut désigner :
 le district de Kodagu en Inde,
 la langue Kodagu.